Pulmonisk-egressiv konsonant är en typ av konsonantljud som använder sig av en luftström från lungan samt utandning av denna för att bilda ljud.

Fonetik